

Personnalités 
 Lady Godiva, une dame saxonne qui vécut vers l'an 1000.

Dans les arts 
 Godiva, poème de lord Tennyson en 1840 ;
 Lady Godiva, court métrage anglo-américain de J. Stuart Blackton sorti en 1911 ;
 Lady Godiva, film allemand de Hubert Moest sorti en 1921 ;
 Lady Godiva, film britannique de George J. Banfield et Leslie Eveleigh sorti en 1928 ;
 Lady Godiva of Coventry, film américain de 1955 ;
 Lady Godiva, film britannique de 2008 ;
 Lady Godiva, tableau de Jules Lefebvre ;
 Lady Godiva, tableau de John Collier de 1898 ;
 Lady Godiva, tableau de Joseph Van Lerius de 1870 ;
 Lady Godiva, pièce de théâtre de Jean Canolle de 1958 ;
 , film de  sorti en 2008.

Autres 
 Godiva, marque internationale de confiseries et chocolats.
 Godiva, astéroïde.
 Lady Godiva, variété de courge.
 Godiva, genre de nudibranche de la famille des Facelinidae.

Homonymie de titre